Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Zetland : 
 le  est un dragueur de mines de classe Hunt lancé en 1917 et vendu en 1923 ;
 le  est un destroyer de classe Hunt  lancé en 1942, transféré en Norvège en 1954 et rebaptisé Tromso. Il est vendu en 1965 pour la ferraille.

Zetland